Der Name Walter-Elf bezeichnet

 den Spitznamen des 1. FC Kaiserslautern in den 1950er Jahren, in Anlehnung an Fritz Walter.
 eine Punkrock-Band aus Kaiserslautern, siehe Walter Elf.